Le terme Septième ciel désigne notamment :

Astronomie ancienne 
Outre la voûte céleste composée d'étoiles dont l'organisation semblait fixe, les astronomes babyloniens avaient vite remarqué six autres corps dont le mouvement n'y était pas asservi, et parfois même rétrograde : le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Afin d'expliquer leurs mouvements, ils avaient associé à chacune un « ciel ». Cette vision des choses fut reprise par Ptolémée et perdura jusqu'à Nicolas Copernic.

Religion 
 Dans la mystique juive et chrétienne, le septième ciel est appelé Araboth et est dirigé par l'archange Cassiel.
 Le Coran fait allusion à plusieurs reprises à sept cieux. Sourate 2 verset 29 : .

Cinéma 
 Le Septième Ciel est le titre d'un film réalisé par Raymond Bernard en 1958.
 Septième Ciel est un film soviétique réalisé en 1971.
 Septième Ciel est le titre d'un film réalisé par Jean-Louis Daniel avec Fiona Gélin en 1987.
 Le Septième Ciel est le titre d'un film réalisé par Benoît Jacquot en 1997.
 Septième Ciel (Wolke Neun) est le titre d'un film allemand d'Andreas Dresen, sorti en 2008.
  est un court-métrage réalisé par Guillaume Foirest, sorti en 2013.

Télévision 
 Septième Ciel (télévision) était une émission de divertissement crée et produite par Marc Nivesse et animée par Olivier Minne sur RTL TVI (Belgique) (1996) ;
 Septième Ciel (Mile High) série télévisée diffusée aux États-Unis en 2003 ;
 Septième Ciel Belgique, série télévisée belge de 2006 ;
 Septième Ciel, série télévisée française de 2023.

Musique 
 Le Septième Ciel (1926) est une comédie musicale en trois actes de Rip et Fred Pearly.
 Septième Ciel est un album de Marc Lavoine de 1999.
 Septième Ciel est un album des Fatals Picards de 2013.

Littérature 
 Le Septième Ciel est un livre écrit par Jacques Lanzmann dans lequel il romance une partie de la vie de Moïse.
 Septième Ciel est un roman policier humoristique de Janet Evanovich.

Sexologie 
 Septième ciel est une expression pour parler de l'orgasme.

Médical 
 Le septième ciel est aussi une drogue rendant très agressif, et surnommée drogue qui rend cannibale.

Notes et références 

Nombre 7 dans la culture